Данили́цкий — русская и белорусская фамилия:

 Данилицкий, Антон Петрович (1922 — 2010) — Герой Советского Союза

Не путать с:

 Данилецкий, Владимир Зыгмунтович